Сфинту-Георге () — місто в Румунії, у повіті Ковасна.
 Сфинту-Георге () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Сфинту-Георге () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Сфинту-Георге.
 Сфинту-Георге () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 Сфинту-Георге () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Сфинту-Георге.
 Сфинту-Георге () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Беняса.
 Сфинту-Георге () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Креведія-Маре.
 Сфинту-Георге () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Єрнут.